Chiesa di Santa Maria della Porta – chiesa di Arezzo
Chiesa di Santa Maria della Porta – chiesa di Lecce
Chiesa di Santa Maria della Porta – chiesa di Macerata 
Chiesa di Santa Maria della Porta – chiesa di Mineo, ora abitazione privata